BTS peut faire référence à :
 BTS, boys band sud-coréen de la K-pop ;
 Brevet de technicien supérieur, diplôme français qui se prépare en deux ans dans des sections de techniciens supérieurs ;
  ;
 , réseau de métro léger aérien du SkyTrain de Bangkok ;
 Banque tunisienne de solidarité, établissement de microcrédit tunisien ;
 , élément de base du système cellulaire de téléphonie mobile ;
 Boucau Tarnos stade, club de rugby à  des villes de Boucau dans les Pyrénées-Atlantiques et Tarnos dans les Landes ;
 Brique de terre stabilisée ou géobéton ;
 Bataillon de tirailleurs sénégalais ;
 Bell Technical Solutions (en français, Bell Solutions techniques), une filiale de Bell Canada spécialisée dans l’installation et la réparation des services de Bell Canada ;
 Basse teneur en soufre, fioul lourd (voir l'article Fioul à très basse teneur en soufre ) ;
 Behind the Scenes, titre commun à différents films, album, et vidéos.